«São Salvador» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 São Salvador do Tocantins, municipio del estado del Tocantins.
 São Salvador da Bahia de Todos os Santos, antiguo nombre de Salvador de Bahía.

en Cabo Verde 
 São Salvador do Mundo, municipio.

en Portugal 
 São Salvador, freguesia del municipio de Viseu.
 São Salvador, freguesia del municipio de Mirandela.
 São Salvador, freguesia del municipio de Santarém.
 São Salvador, freguesia del municipio de Odemira.
 São Salvador da Aramenha, freguesia del municipio de Marvão.
 São Salvador do Campo, freguesia del municipio de Santo Tirso.
 São Salvador de Lordelo, freguesia del municipio de Paredes.
 São Salvador de Souto, freguesia del municipio de Guimarães.
 São Salvador de Viveiro, freguesia del municipio de Boticas.

en Reino del Congo 
 São Salvador, actual M'Banza Kongo, capital del antiguo Reino del Congo renombrada por los portugueses de 1570 hasta 1975 cuando Angola se independiza.